Арсак (IV век до н. э.) — македонский сатрап Арии.
 Арсак — в Библии () именование парфянского царя, а именно Митридата I.
 Аршакиды (устар. Арсакиды) — цари Парфии.

Фамилия
 Арсак, Жак (1929—2014) — французский учёный.

См. также 
 Аршак
 Арсакий

Примечания